Katrina Florece é uma atriz estadunidense.

Filmografia 
 X-Men - O Filme (2000) (Jubilation Lee/Jubileu)

Ligações externas 
 

Florece, Katrina